Spiczyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Gmina de Spiczyn, une gmina du powiat de Łęczna
 Spiczyn, un village, chef-lieu de la gmina de même nom